Il campionato di Serie A2 2004-2005 è stata la 7ª edizione della categoria. La stagione regolare ha preso avvio il 25 settembre 2004 e si è conclusa il 23 aprile 2005, prolungandosi fino all'11 giugno con la disputa delle partite di spareggio.

Partecipanti 
Per mantenere inalterata la formula del torneo dopo i ripescaggi in Serie A delle retrocesse CUS Chieti e Lazio, nonché la fusione tra San Michele e Prato, sono state ripescate Cornedo, Ostia e Verona. Il Pompei ha spostato sede sociale e campo di gioco a Vico Equense, rinominandosi "A.S. Futsal Vico Equense Calcio a 5". Le regioni più rappresentate in questa edizione sono Campania e Veneto con cinque formazioni ciascuna, seguite da Emilia Romagna e Lazio con tre. Abruzzo, Marche e Sardegna sono presenti con due società ciascuna, mentre Basilicata, Lombardia, Molise, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta una sola.

Girone A

Classifica

Verdetti
  Polisportiva Giampaoli e, dopo i play-off, Circolo Lavoratori Terni promosse in serie A2 2005-06.
  San Lazzaro, Valprint Milano e, dopo i play-out, Petrarca retrocesse in serie B 2005-06.
 Giemme si fonde con il Reggio Emilia C5 dando vita alla Reggiana.

Girone B

Classifica

Verdetti
  Marcianise e, dopo i play-off, Napoli promossi in serie A2 2005-06.
  Città di Aversa, Ostia e, dopo i play-out, CUS Molise e Divino Amore retrocesse in serie B 2005-06.
  Vico Equense cede il proprio titolo sportivo al Vesevo; Delfino Cagliari cede il proprio titolo sportivo all'A.T.S. Città di Quartu.

Play-off

Formula
Si qualificano al turno successivo le squadre che, al termine delle due gare, avranno ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, quelle che avranno realizzato il maggior numero di reti. In caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari da 5' ciascuno, al termine dei quali, se perdurasse ancora la parità, sarà ritenuta vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare.

Girone A

Girone B

Risultati

Primo turno
Andata
30 aprile 2005
Giemme Reggio Emilia - Unichimica Cornedo 3-2
Indian Rags Ascoli - CL Terni Sangemini 4-6
Torrino Sc - Leghe Leggere Napoli 2-2
Futsal Vico Equense - New Jeans Bellona 1-2

Ritorno
3 maggio 2005
Unichimica Cornedo - Giemme Reggio Emilia 7-2
CL Terni Sangemini - Indian Rags Ascoli 4-3
Leghe Leggere Napoli - Torrino SC 6-1
Futsal Vico Equense - New Jeans Bellona 5-5

Secondo turno
Andata
7 maggio 2005
New Jeans Bellona - Leghe Leggere Napoli 3-4
Unichimica Cornedo - CL Terni Sangemini 4-4

Ritorno
14 maggio 2005
Leghe Leggere Napoli - New Jeans Bellona 5-3
CL Terni Sangemini - Unichimica Cornedo 6-1 (0-0)

Napoli e Terni qualificate ai play-out di serie A 2004-2005.

Play-out Serie A2 / Play-off Serie B

Girone A

Girone B

Note

Collegamenti esterni 

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2004
Calcio a 5 nel 2005